Krake kan syfta på:

 Krake (jordbruk) – en torkställning eller del av torkställning för exempelvis hö, ärtor, spannmål eller torv utomhus
 Krake (figur) – krokigt och klent träd och i överförd betydelse till människor och hästar
 Krake (byggnadstyp) – en traditionell form av byggnad som än i dag förekommer i området kring södra Vänern, speciellt på Kållandsö
 Krake (husalf) – en husalf till Sirius Black i böckerna om Harry Potter

Geografi

Litauen 

 Krakės, ort,

Se även
 Kraken – ett havsmonster i främst norsk och isländsk fiskar- och sjömanstradition

Robotskapade Litauenförgreningar